Ngalian kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngalian (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 109,81), Jawa Tengah, 
 Desa Ngalian (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 109,63), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar